Mitani ist der Familienname folgender Personen:

 Darcy Mitani (* 1973), kanadisch-japanischer Eishockeyspieler
 Minatsu Mitani (* 1991), japanische Badmintonspielerin
 Tetsuyasu Mitani (1926–2004), japanischer Astronom